Недогарки — топоним

Украина 
 Недогарки — село,  Александрийский район,  Кировоградская область
 Недогарки — село,  Кременчугский район,  Полтавская область